smółka (łac. meconium) – w fizjologii zwierząt i człowieka – pierwsze w życiu stolce, np. w życiu noworodka
 smółka (Viscaria) – rodzaj roślin z rodziny goździkowatych

Zobacz też 
 Blenda uranowa („smółka uranowa”)